

Geografia
 Lang – comune austriaco nel distretto di Leibnitz, in Stiria
 Lang – villaggio nel comune di Scott No. 98, nel Saskatchewan, Canada
 Lang – villaggio nel distretto rurale di Howmeh, nel Shahrestān di Masal, Iran
 Lang – cittadina soppressa nella Contea di Carroll, Georgia, Stati Uniti d'America
 Isola Lang – Isola dell'Antartide
 Lang Nunatak – nunatak nella Terra di Palmer, Antartide
 Distretto di Lang Suan – distretto della Thailandia, situato nella provincia di Chumphon
Monti Lang – catena montuosa della Cina

Informatica 
LANG – variabile d'ambiente POSIX
lang – attributo dell'HTML
java.lang – package Java

Personaggi immaginari 
Cassandra Lang – personaggio dei fumetti
Clubber Lang – personaggio di Rocky
Lana Lang – personaggio dei fumetti
Scott Lang – personaggio dei fumetti

Persone

Altro
 Lang Park – impianto sportivo multifunzione di Brisbane, in Australia

Altri progetti